Audubon puede hacer referencia a:

Personas 
 John James Audubon (1785–1851), naturalista franco-estadounidense.

Localidades de Estados Unidos 
 Audubon (Iowa)
 Audubon (Kentucky)
 Audubon (New Orleans)
 Audubon (Minnesota)
 Audubon (Nueva Jersey)
 Audubon (Pennsylvania)

 Condado de Audubon, Iowa
 Municipio de Audubon, Condado de Montgomery (Illinois).

Geografía de Estados Unidos 
 Cañón de Audubon, California.

Organizaciones e instituciones 
 National Audubon Society, organización sin ánimo de lucro estadounidense.
 Audubon International, organización sin ánimo de lucro estadounidense.
 Massachusetts Audubon Society, organización sin ánimo de lucro estadounidense.
 Audubon Nature Institute, red de museos en Nueva Orleans, Estados Unidos.
 Audubon Engineering, Multinacional en servicios de Ingeniería de Petroleos y Gascifera, Estados Unidos.

Otros 
 Cuarteto Audubon, cuarteto de música de cámara estadounidense.
 (75564) Audubon, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Audubon Avenue (Manhattan), avenida de Nueva York, Estados Unidos.
 Audubon Parkway, autopista en Kentucky, Estados Unidos.